La Creu Coberta, barri de la ciutat de València que forma part del districte de Jesús, al sud de la ciutat 
 Creu Coberta (València), creu de terme de València
 Creu Corberta de Mislata a l'Horta Oest.
 Creu Coberta d'Almàssera a l'Horta Nord.
 Creu Coberta de Xèrica, monument de Xèrica (Alt Palància, País Valencià)
 Creu Coberta d'Aiora o creu de Sant Antoni a Aiora (Vall de Cofrents)
 Creu Coberta (Barcelona), creu al coll dels Inforcats (Barcelona)
 Creu Coberta de la Vall, a Batea (Terra Alta)

Vegeu també 
 :Categoria:Creus cobertes